Banfi (mađarski Bánfihegy) je naselje u sastavu Općine Štrigova u Međimurskoj županiji. U naselju se nalazi Kurija Banfi iz 18. stoljeća, izgrađena na mjestu nekadašnjeg dvorca.

Stanovništvo 

Prema popisu iz 2011. naselje je imalo 262 stanovnika.

Izvori 

Naselja u Međimurskoj županiji